Oishi Shûichirô est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

En troisième année à Seigaku, il est le vice-capitaine du club de tennis. Oishi est un garçon calme et généreux, qui s'inquiète pour les autres et est soucieux de faire son "travail" de vice-capitaine correctement. Il est connu pour former avec Kikumaru la Golden Pair, double de niveau national (bien qu'ils perdent de manière assez régulière dans le manga...). En japonais, Oishi est considéré comme un 'jimi', c’est-à-dire une personne qui reste dans le fond, ne se fait pas remarquer et à qui personne ne pense.
Oishi est aussi lié à son capitaine, Tezuka, par une promesse faite en première année d'aller aux "Nationales" ensemble.

Caractéristiques : Généraliste

Coups Spéciaux 

Moon Volley : il s'agit d'un lob impressionnant, qui monte haut dans les airs pour retomber pile sur la ligne de fond de court du camp adverse. Malgré le nombre de fois où il l'a faite, peu de personnes ont été capables de la renvoyer...
Oishi Territory : compté comme une technique d'Oishi à cause du nom... C'est en fait une formation spéciale de la Golden Pair où Oishi monte au filet, ce qui lui permet d'analyser la situation et de faire signe à Kikumaru qui donc s'occupe de l'arrière... Technique efficace, mais pour l'instant le seul match où ils ont utilisé cette technique, ils l'ont perdu...

Adversaires 

Fudomine : Double 1 contre Mori et Uchimura. Victoire de la Golden Pair : 6-2.
Saint Rudolph : Double 1 contre Akazawa et Kaneda. Défaite de la Golden Pair : 7-6.
Yamabuki : Double 1 contre les Jimmies (Minami et Higashikata) Victoire de la Golden Pair : 7-5.
Hyotei : Oshi n'a pas joué à cause d'une blessure au poignet
Jôsei Shônan : Oshi joue, et malgré sa blessure c'est une victoire de la Golden Pair.
Midoriyama : Oshi n'a pas joué, toujours à cause de sa blessure.
Rokkaku : Oshi n'a pas joué parce qu'il voulait tester de nouvelles formations (officiellement, parce qu'en fait c'était juste un coup de l'auteur qui voulait faire jouer Fuji contre Saeki, donc il fallait le mettre en double avec Kikumaru)
Rikkaidai : Double 1 contre Niô et Yagyuu. Défaite de la Golden Pair : 6-4.
Higa : pas de match
Hyotei 2 : Double 1 contre Shishido Ryou/Ootori Choutarou (Défaite avec Kikumaru bien qu'ils développent une technique de double synchronisation!)
Rikkaidai 2 : Double 1 contre Jackal Kuwahara/Bunta Marui (Victoire avec Kikumaru avec la Synchronisation)

En première année, Oshi a gagné contre Kikumaru 6-4, et que celui-ci a dit qu'ils joueraient en double tant qu'il ne l'aurait pas battu. Ce qui laisse à supposer qu'Oshi n'a jamais perdu contre lui jusqu'à ce jour...
Dans le manga, lorsque Ryoma rentre des États-Unis, Oishi joue un match contre lui, disant qu'il lui cède sa place de titulaire si Ryoma le bat 6-0. Ce qu'il fait. La même chose se passe dans l'OAV, car la fin de l'anime diverge beaucoup du manga.
Dans l'anime, Oshi joue contre Shishidô.

Personnage de Prince du tennis